|-
| 189501 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189502 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189503 - ||  || 13 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189504 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189505 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189506 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189507 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189508 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189509 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189510 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189511 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189512 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189513 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189514 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189515 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189516 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189517 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189518 - ||  || 26 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189519 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189520 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189521 - ||  || 30 iulie 2000 ||  || 
|-
| 189522 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189523 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189524 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189525 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189526 - ||  || 4 august 2000 ||  || 
|-
| 189527 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189528 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189529 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189530 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189531 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189532 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189533 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189534 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189535 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189536 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189537 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189538 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189539 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189540 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189541 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189542 - ||  || 20 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189543 - || 2000 RH || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189544 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189545 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189546 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189547 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189548 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189549 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189550 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189551 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189552 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189553 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189554 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189555 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189556 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189557 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189558 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189559 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189560 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189561 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189562 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189563 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189564 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189565 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189566 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189567 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189568 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189569 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189570 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189571 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189572 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189573 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189574 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189575 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189576 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189577 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189578 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189579 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189580 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189581 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189582 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189583 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189584 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189585 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189586 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189587 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189588 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189589 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189590 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189591 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189592 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189593 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189594 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189595 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189596 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189597 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189598 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189599 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189600 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-